EPU steht für:
 Ein-Personen-Unternehmen
 Elektrophysiologische Untersuchung
 Emergency Power Unit, ein Notaggregat
 Europäische Parlamentarier-Union (EPU)
 Europäische Petroleum-Union, eine Vorgängerfirma des Energiekonzerns BP
 Europäische Politische Union, eine 1960 von Frankreich vorgeschlagene, aber nicht gegründete Institution
 European University Center for Peace Studies
 Flughafen Pärnu in Estland (IATA-Code)

EPU